HKT steht als Abkürzung für:

 Flughafen Phuket in Thailand (IATA-Flughafencode)
 Hämatokrit (Hkt), Anteil der zellulären Bestandteile am Blutvolumen
 Heidelberger Kompetenztraining zur Entwicklung mentaler Stärke, ein psycho-edukatives Verfahren
 Höckmayr KFZ-Technik, deutscher Automobilhersteller
 Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen, ehemalige private Fachhochschule
 Haikwan Costums Teals, ehemalige chinesische Währung
 Hong Kong Time, die in Hongkong gültige Zeitzone, siehe UTC+8
 Hong Kong Tramways, Straßenbahnsystem in Hongkong 

Abkürzung